Celso Machado Vendramini é um advogado brasileiro especialista no Tribunal do Júri do Estado de São Paulo, onde atua há mais de 30 anos única e exclusivamente. Ex-militar, foi membro das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (ROTA) e é considerado referência como o defensor dos policiais militares nos tribunais. Formado pelas Faculdades Integradas de Guarulhos e Pós-Graduado em Direito e Processo Penal pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Pós Graduado em Direito Processual Penal pelo IBCCRIM – Universidade de Coimbra – Portugal. É ex-integrante da Academia Paulista do Júri do Dr. José Parada Neto e membro da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB/SP. Foi idealizador e coordenador do curso prático do Tribunal do Júri realizado na OAB/SP.

Teve atuação marcante em casos famosos como o da Favela Naval e do Carandiru. É o advogado com maior número de absolvições de policiais militares.  Hoje em dia, atua como consultor e parecerista jurídico de casos específicos do Tribunal do Júri.

A Justiça de São Paulo recebeu a denúncia e tornou réu o advogado Celso Vendramini por suposta discriminação homofóbica e transmofóbica contra a promotora de Justiça Cláudia Ferreira Mac Dowell durante julgamento. Em novembro de 2019, ele defendia dois policiais militares julgados pela execução de dois homens (que foram absolvidos por Vendramini) quando começou a criticar o comportamento de alguns membros do movimento LGBTQ+ durante o júri. 

https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2021/01/12/advogado-que-atacou-promotora-homossexual-vira-reu-nao-poderia-me-calar.htm
Advogados do estado de São Paulo
Militares de São Paulo
Policiais do Brasil